Bilan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Bual (ort i Filippinerna, SOCCSKSARGEN, Province of North Cotabato, lat 6,80, long 124,91),

Iran 

 Bīlān, ort, Västazarbaijan,

Tjeckien 

 Bylany, ort, Pardubice,

Turkiet 

 Belen (distriktshuvudort), Hatay, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar